Mediger ist der Familienname folgender Personen:

 Jost Mediger (* 1948), deutscher politischer Beamter
 Walther Mediger (1915–2007), deutscher Historiker